ThinkWare Systems Corporation — южнокорейская компания, производитель GPS-навигаторов.
 ThinkWare Inc. — софтверная компания в США.